Plusieurs cathédrales catholiques ont été nommées cathédrale de la Sainte-Famille en l’honneur de la Sainte Famille :

Afrique 
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Bertoua, au Cameroun ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Laï, au Tchad ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Nairobi, au Kenya ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Rumbek, au Soudan du Sud ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Sokoto, au Nigéria ;

Amérique 
 la  de Bucaramanga, en Colombie ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Saint John's, à Antigua-et-Barbuda ;
 la  de Saskatoon, dans la Saskatchewan au Canada ;
 aux États-Unis :
 la cathédrale de la Sainte-Famille d’Anchorage en Alaska,
 la  d’Orange en Californie,
 la cathédrale de la Sainte-Famille de  dans les Samoa américaines,
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Tulsa en Oklahoma ;

Asie 
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Banjarmasin, en Indonésie ;
 la  de Koweït, au Koweït ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Mawlamyine, en Birmanie ;

Europe 
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Czestochowa, en Pologne ;
 la cathédrale de la Sainte-Famille de Londres, au Royaume-Uni (anciennement « cathédrale de la Sainte-Famille-en-Exil »).

Voir aussi 
 La  de Barcelone en Espagne n’est pas une cathédrale.
 
 

SainteFamille
~